Bahta ist der Familienname folgender Personen:

 Meraf Bahta (* 1989), schwedische Leichtathletin
 Zehaye Bahta (* um 1932), äthiopischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bata
 Batta
 Batha